Bussigny, commune suisse du canton de Vaud ;
 Bussigny-sur-Oron, village de Suisse, dans la commune d'Oron, du canton de Vaud.